John Eric George „Jack“ Fairman (* 15. März 1913 in Smallfield, Surrey; † 7. Februar 2002 in Rugby, Warwickshire) war ein britischer Rennfahrer.

Karriere 

Fairman war ein Pilot, der neben dem Rennsport auch seine eigene Werkzeugfirma betrieb und so stets den Ruf eines ausgezeichneten Amateurs mit sich trug, obwohl er ein vielseitiger Rennfahrer war, der fast 20 Jahre lang (1947 bis 1963) bei zahllosen Rennen startete. Man sah Fairman bei Sportwagenrennen (wie dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans) ebenso wie bei Formel 2 und Formel-1-Rennen. 1947 begann seine Karriere mit einem selbst erworbenen Bugatti, später fuhr er unter anderem auf Aston Martin, HWM, Connaught, B.R.M., Cooper und Porsche.

Sein bestes Formel-1-Jahr war die Saison 1956, in der er mit einem vierten und einem fünften Platz WM-Zehnter wurde. Sein Amateurstatus verhinderte ein Engagement in einem Spitzenteam, doch als Gelegenheitspilot und Testfahrer war er begehrt. 1963 zog er sich vom aktiven Rennsport zurück und konzentrierte sich auf seinen Betrieb.

In Le Mans war Fairman zwischen 1949 und 1962 zwölfmal am Start. Bei seinem Debüt 1949 pilotierte er gemeinsam mit Eric Thompson einen HRG 1500 Lightweight Le Mans an die achte Stelle der Gesamtwertung. Dieses Ergebnis bedeutete gleichzeitig den Sieg in der Klasse für Rennfahrzeuge zwischen 1101 und 1500 cm³.

Sein zweitbestes Ergebnis beim Langstreckenrennen an der Sarthe erzielte er mit einem weiteren achten Gesamtrang 1953, gemeinsam mit Tommy Wisdom auf einem Werks-Bristol 450 Coupe.

Sowohl 1955 wie auch 1960 erreichte er in Le Mans mit dem neunten Gesamtrang zwei weitere Platzierungen unter den besten zehn Teams.

Seinen Lebensabend verbrachte Fairman in der Stadt Rugby, wo er 88-jährig 2002 starb.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft

Gesamtübersicht

Einzelergebnisse

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Jack Fairman bei Racing Sports Cars

Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Brite
Geboren 1913
Gestorben 2002
Mann